Boston Bears (voetbalclub)
 Boston Bears (American footballteam)